ASIST est un sigle de cinq lettres pouvant faire référence à :

Association for Information Science and Technology,
,